Leszno ist der Name folgender Orte in Polen:
 Leszno, eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen
 Leszno, der Hauptort der Landgemeinde Leszno in der Woiwodschaft Masowien, siehe Leszno-Julinek
 Leszno-Julinek, ein Schulzenamt der Landgemeinde Leszno in der Woiwodschaft Masowien
 Leszno (Barczewo), ein Dorf in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Groß Leschno, 1938 bis 1945 Leschnau, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Leszno, ein Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland in der Gemeinde Medyka
 Leszno, ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź in der Gemeinde Grabów
 Leszno, ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź in der Gemeinde Kutno
 Leszno, ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien in der Gemeinde Przasnysz

Siehe auch:
 Gmina Leszno (Begriffsklärung)
 Leszno Małe